Годлево — топоним:
 Годлево — село в Болгарии
 Годлево (Гарлява) — город в Литве
 Годлево — деревня в Польше (Подляское воеводство)

См. также 
 Годлево-Вельке